{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Jameson International
|-
|align = "center" | Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|-
|align = "center" | 24 сентября — 7 октября 1984
|-
|align = "center" | Eldon Square Recreation Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 30 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1983 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1984 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Тони Ноулз
|-
|}Jameson International 1984 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 24 сентября по 7 октября 1984 года в Ньюкасле, Англия. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Тони Ноулза со счётом 9:2.

В последний раз спонсором турнира выступила компания Jameson Whiskey.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:1 Джон Кэмпбелл  
 Алекс Хиггинс 5:1 Эдди Синклэр  
 Терри Гриффитс 5:3 Нил Фудс  
 Рэй Риардон 5:4 Лес Додд  
 Юджин Хьюз 5:1 Дуг Маунтджой  
 Вилли Торн 5:3 Дин О'Кейн  
 Марсель Говро 5:1 Кирк Стивенс  
 Джон Вирго 5:0 Клифф Торбурн 

 Сильвиньо Франсиско 5:2 Джон Спенсер  
 Деннис Тейлор 5:0 Дэнни Фаулер  
 Джо Джонсон 5:1 Эдди Чарльтон  
 Джимми Уайт 5:3 Рекс Уильямс  
 Тони Мео 5:1 Мёрдо Маклауд  
 Стив Ньюбери 5:2 Билл Вербенюк  
 Тони Ноулз 5:1 Дин Рейнолдс  
 Дэвид Тейлор 5:4 Уэйн Джонс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1984 год в снукере